

Osoby 
 Alexander Wolf – niemiecki biathlonista
Aron Wolf (ur. w 1876, zm. ?) – lekarz, ordynator szpitala, we Lwowie poseł na Sejm RP II kadencji
 Christa Wolf – niemiecka pisarka
 Howlin’ Wolf – bluesman związany z bluesem chicagowskim
 Hugo Wolf – austriacki kompozytor
 Johannes Wolf – niemiecki muzykolog
 Marek Wolf – czeski astronom
 Markus Wolf – wieloletni szef Głównego Zarządu Wywiadu przy Stasi
 Max Wolf – niemiecki astronom
 Patrick Wolf – brytyjski wokalista i multiinstrumentalista
 Walter Wolf – kanadyjski biznesmen, właściciel zespołu Formuły 1 Walter Wolf Racing

Geografia 
Niemcy:
 Wolf – dzielnica Traben-Trarbach
 Wolf – rzeka

Astronomia 
 Wolf 359 – gwiazda w konstelacji Lwa
 Wolf 424 – gwiazda w konstelacji Panny
 Wolf 562 – gwiazda w konstelacji Wagi
 Wolf 1061 – gwiazda w konstelacji Wężownika

Inne 
 Wolf – wyspa w archipelagu Galapagos
 Wolf – herb szlachecki
 Land Rover Wolf – brytyjski wojskowy samochód terenowy
 Mercedes-Benz 250 GD Wolf – niemiecki wojskowy samochód terenowy
 Wolf – singel zespołu EXO
 Wolf – singel duetu Tungevaag & Raaban

Zobacz też 
 Liczba Wolfa – liczba określająca aktywność słoneczną
 Nagroda Wolfa
 Fundacja Wolfa
 Zespół Wolfa-Hirschhorna – zespół wad wrodzonych
 Gwiazda Wolfa-Rayeta
 Wolff – ujednoznacznienie